Clivia steht für:
 die Pflanzengattung Clivia, siehe Klivien
 Clivia (Apfel), eine Apfelsorte
 Clivia (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Clivia (Fernsehgerät), ein Fernseh-Radiogerät aus der DDR
 Clivia (Operette), eine Operette von Nico Dostal
 Clivia (1954), ein Spielfilm von Karl Anton
 (935) Clivia, ein Asteroid des Hauptgürtels